Östringen kan betrekking hebben op 
 Östringen (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg;
 Ostringen (gouw) (Duits: Östringen), een van de historische Friese gouwen